La Associazione Sportiva Dilettantistica Barletta 1922 es un club de fútbol italiano de la ciudad de Barletta, en Apulia. Fue fundado en 1922 y refundado dos veces. Actualmente participa en la Eccellenza, correspondiente al quinto nivel de competición del sistema de ligas del fútbol italiano.

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta a franjas blancas y rojas, pantalón rojo y medias rojas.
 Uniforme alternativo: Camiseta roja con una banda blanca cayendo de forma oblicua, pantalón rojo y medias rojas.
 Tercer uniforme: Camiseta gris, pantalón gris y medias grises.

Estadio 
El Barletta juega en el  Manzi-Chiapulin de Barletta. Posee una capacidad de 1.030 espectadores.

Jugadores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial 

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1922
Deporte en Apulia